«Здравствуй и прощай» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый режиссёром Виталием Мельниковым на киностудии «Ленфильм» в 1972 году.

Натурные съёмки велись в двух казачьих станицах под Ростовом-на-Дону — Приморской и Синявке. Городские сцены снимали в Новочеркасске.

Сюжет 

История любви женщины (которую с тремя детьми бросил муж, а сам уехал в город искать «смысл жизни») и участкового милиционера — человека, положительного во всех отношениях. Он сумел растопить сердце женщины и вернуть ей веру в любовь. Только появилась надежда на новую жизнь и семейное счастье, но тут в деревню возвращается непутёвый муж.

В ролях 
 Людмила Зайцева — Шура (Александра Тимофеевна) Ярмолюк
 Михаил Кононов — Митька-«Имею право» (Дмитрий Игнатьевич Ярмолюк), муж Шуры
 Олег Ефремов — Григорий Степанович Буров, новый участковый
 Наталья Гундарева — Надежка (Надежда Семёновна), подружка Шуры
 Виктор Павлов — Васька-«Сеньор» (Василий Тихонович), ухажёр Надежды
 Александр Демьяненко — председатель колхоза
 Борислав Брондуков — Раков, учётчик
 Таня Доронина — Зина, дочь Шуры и Митьки
 Саша Ведерников — Женька, сын Шуры и Митьки
 Жанна Блинова — Ариша, дочь Шуры и Митьки

Съёмочная группа 
 Сценарист — Виктор Мережко
 Постановщик — Виталий Мельников
 Главный оператор — Юрий Векслер
 Композитор — Владлен Чистяков

Ссылки 

 
 
 
 
 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Виталия Мельникова
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1972 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы на украинском языке